

Велика Річка — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Велика Річка — річка в Алтайському краї, права притока Обі
 Велика Річка — село, Кабанський район, Бурятія
 Велика Річка — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Велика Річка — село, Троїцький район, Алтайський край

Велика Річка — річка в Рівненській області, права притока Случ
 Велика Річка — річка в Львівській області, права притока Стрию

Див. також 
 Велика